Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 1980 года — () — второй розыгрыш чемпионата среди молодёжных национальных футбольных сборных Европы, который проходил с 1978 по 1980 годы.

В квалификационном раунде 25 национальных сборных были разделены на 8 групп (семь групп по три команды, одна группа по четыре). Система розыгрыша турнира была круговой («олимпийской»), в группах выявлялись восемь сильнейших команд, которые затем выявляли сильнейшего в двухматчевых поединках.

Победителем чемпионата впервые стала сборная СССР.

Квалификационный раунд

Группа 1 
{|
|-
|

|

|}

Результаты матчей

Группа 2 
{|
|-
|

|

|}

Результаты матчей

Группа 3 
{|
|-
|

|

|}

Результаты матчей

Группа 4 
{|
|-
|

|

|}

Результаты матчей

Группа 5 
{|
|-
|

|

|}

Результаты матчей

Группа 6 
{|
|-
|

|

|}

Результаты матчей

Группа 7 
{|
|-
|

|

|}

Результаты матчей

Группа 8 
{|
|-
|

|

|}

Результаты матчей

Участники финальной стадии 

 1 Жирным выделены годы, в которых команда становилась чемпионом

Плей-офф

Четвертьфиналы 
Первые матчи

Ответные матчи

Сборная Англии вышла в полуфинал, победив с общим счётом 2:1

Сборная Югославии вышла в полуфинал, победив с общим счётом 3:2

Сборная СССР вышла в полуфинал, победив с общим счётом 3:1

Сборная ГДР вышла в полуфинал, победив с общим счётом 3:2

Полуфиналы 
Первые матчи

Ответные матчи

Сборная ГДР вышла в финал, победив с общим счётом 3:1

Сборная СССР вышла в финал, победив с общим счётом 4:0

Финал 
Первый матч

Ответный матч

Лучший игрок турнира 
  Анатолий Демьяненко

Бомбардиры 
3 мяча

  Рамаз Шенгелия

2 мяча

  Ральф Штрёсер

  Юрий Суслопаров

1 мяч

  Гари Оуэн
  Брайан Робсон
  Джастин Фашану
  Ласло Дайка
  Янош Чепреги
  Томаш Денштедт
  Рональд Крер

  Юрген Рааб
  Удо Шмук
  Пьетро Фанна
  Сергей Балтача
  Виталий Дараселия
  Сергей Журавлёв

  Павел Халоупка
  Петр Янечка
  Стив Арчибальд
  Драган Окука
  Зоран Мартинович
  Предраг Пашич

Примечания

Ссылки 
 Страница турнира на официальном сайте УЕФА

1980
Футбол в Европе в 1978 году
Футбол в Европе в 1979 году
Футбол в Европе в 1980 году
Чемпионаты Европы в 1980 году